Гудило — топоним:

 Гудило — посёлок в Пролетарском районе Ростовской области.
 Маныч-Гудило — солёное озеро в Калмыкии, Ставропольском крае и Ростовской области.